Muwanga ist der Familienname folgender Personen:
 Bernard Muwanga (* 1993), ugandischer Fußballspieler
 Martin Muwanga (* 1983), ugandischer Fußballspieler
 Paulo Muwanga (1924–1991), ugandischer Premierminister